Emmett désigne :

Patronyme

 Andre Emmett (1982-2019), joueur américain de basket-ball ;
 Belinda Emmett (1974-2006), actrice et chanteuse australienne ;
 Fern Emmett (1896-1946), actrice américaine ;
 Paul Hugh Emmett (1900-1985), physicien américain ;
 Randall Emmett (1971-), producteur de films ;
 Robert Emmett O'Connor (1885-1962), acteur américain ;
 Sean Emmett (1970-), pilote de moto.

Prénom

Fiction
Emmett Cullen dans la saga Twilight de Stephenie Meyer ;
Emmett Brown dans la trilogie Retour vers le futur de Bob Gale et Robert Zemeckis.

Toponyme

États-Unis
La ville d’Emmett, dans l'Idaho ;
La ville d’Emmett, au Kansas ;
La ville d’, dans le Texas ;
La ville d’, en Virginie-Occidentale.
Prénom masculin
Prénom anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de prénom
Patronyme anglais